Вейра́к () — слово французского происхождения.

 Вейрак (Ло) — французская коммуна департамента Ло.
 Вейрак, Жан де (1664—1734?) — французский аббат, долго проживший в Испании и оставивший её исторические описания.